Untamed (englisch für „ungezähmt“) steht für:

 Untamed, ein Film von Jack Conway (1929)
 Untamed (Walibi Holland), eine Achterbahn in den Niederlanden
 The Untamed, eine chinesische Fernsehserie (2019)
 The Untamed (Film), ein mexikanischer Film (2016)